Around The World – album zespołu US5, wydany na początku 2009 roku. Zawiera singiel "The boys are back" oraz "Round and Round". Do płyty CD dołączona jest również płyta DVD, która zawiera, m.in. galerię zdjęć pt. "Good Bye Chris".

Lista utworów

CD 
 Around the world
 The boys are back
 Stay on top
 Make it last for life
 Relax
 Round and round
 Stop
 Cruisin
 Nothing left to say
 I don't wanna leave
 Friday
 Don't let me go
 Endless feeling

DVD 
 Behind the scenes The boys are back
 The video locations
 The boys are back Private
 US5 @ Fan meeting
 Big in Asia
 Round and round – video
 Round and round – making of
 Galeria Good bye Chris

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy popowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2008